Bór peut faire référence à :

Patronyme
 Bór, personnage de fiction de Hommes (Terre du Milieu) dans le légendaire (Hommes (Terre du Milieu)) de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien

Toponymie
en Pologne :
 Bór, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Bór, un village du powiat d'Opole Lubelskie de la voïvodie de Lublin
 Bór, un village du powiat de Zamość de la voïvodie de Lublin
 Bór, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Bór, un village de la voïvodie de Podlachie
 Bór, un village de la voïvodie de Poméranie